Bundestagswahlkreis 153 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Leipzig II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Leipzig I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Montabaur (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bitburg (1972 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Prüm (1949 bis 1969), siehe Bundestagswahlkreis Bitburg